1. division i ishockey 1991-92 var den næstbedste række i dansk ishockey i sæsonen 1991-92. Turneringen havde deltagelse af otte hold, som spillede en firdobbelt-turnering alle-mod-alle.

Turneringen blev vundet af Gladsaxe SF foran Rungsted IK, og de to sjællandske hold rykkede dermed op i Eliteserien. Holdene, der sluttede på tredje- eller fjerdepladsen, KSF og Vojens IK spillede kvalifikation mod nr. 8 fra Eliteserien om den sidste plads i den efterfølgende sæson i Eliteserien. Fra dette kvalifikationssspil kvalificerede Vojens IK sig til Eliteserien i 1992-93.

Resultater og stillinger 

De otte hold spillede en firdobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 28 kampe til hvert hold.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Michael Søvsø: Vojens på isen - en krønike om et ishockeyhold (2008).

Noter 

1991-92
Ishockey i 1991
Ishockey i 1992